Frédéric Skarbek (1792-1866), écrivain, penseur social et homme politique polonais ;
 Joseph Skarbek (1879-1961), ingénieur des chemins de fer et photographe en Chine ;
 Krystyna Skarbek (1908-1952), espionne britannique pendant la Seconde Guerre mondiale.
Patronyme polonais